Домагой Павичич (; 9 марта 1994 года, Загреб) — хорватский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне на правах аренды выступает за хорватскую «Риеку».

Карьера 
Домагой Павичич — воспитанник загребского «Динамо». В августе 2012 года он был отдан в аренду «Локомотиве». 1 сентября того же года Павичич дебютировал в Первой хорватской лиге, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Динамо». 8 ноября 2013 года он забил свой первый гол на высшем уровне, отметившись в гостевом матче с «Задаром». Первую половину 2014 года Павичич отыграл за «Динамо», а затем вновь был отдан в аренду «Локомотиве». В середине февраля 2015 года он вернулся в «Динамо», а в конце лета перешёл на правах аренды в «Риеку».

Достижения 
 «Динамо Загреб»
 Чемпион Хорватии (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Хорватии (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Риека»